Apura (geslacht), geslacht van vlinders (bladrollers)
 Plaats in Suriname, ook gespeld als 'Apura', zie Apoera
 Apura (Mozambique), plaats in Mozambique